Huy hace referencia a varios artículos:

Lugares

Alemania
 Huy (municipio), en el distrito de Harz en Sajonia-Anhalt.
 Huy (sierra), norte del Harzvorland en Sajonia-Anhalt.

Bélgica
 Huy (distrito), en la provincia de Lieja.
 Huy (Bélgica), ciudad en el río Mosa.

Personas
 Huy (Virrey de Kush), de la época de Ramsés II en el Antiguo Egipto.
 Nguyên Huy Thiêp, escritor vietnamita.
 Rose Gerrit Huy, consejero empresarial alemán.
 Reiner von Huy, deportista belga, † aprox. 1150
 Godefroy von Huy, deportista belga, † aprox. 1173

Además